Distilleerderij Glen Scotia is een producent van single malt whisky in Campbeltown, Schotland.

De firma werd opgericht in 1832.

Geschiedenis
Glen Scotia heeft een lange geschiedenis van faillissementen en doorstarts. De distilleerderij werd in 1832 opgericht door de familie Galbraith. De familie verkocht de distilleerderij in 1919 aan West Highland Malt Distillers. Deze ging in 1924 failliet en Glen Scotia ging over op Duncan MacCallum. De distilleerderij werd in 1928 gesloten.

In 1933 werd de productie opnieuw opgestart en tot 1984 werd er Glen Scotia geproduceerd. Het bedrijf heropende in 1989, maar de productie werd in 1994 opnieuw gestaakt toen de distilleerderij in handen kwam van Glen Catrine Bonded Warehouse Ltd.

In 2000 werd Glen Scotia opnieuw opgestart met werknemers uit de distilleerderij Loch Lomond.

Externe links
Officiële website

Campbeltown single malt whisky
Economie van Schotland
Argyll and Bute